Lucius Valerius Flaccus est le nom de plusieurs personnalités de la Rome antique :

 Lucius Valerius Flaccus maître de cavalerie en 321 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Flaccus consul en 261 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Flaccus consul en 195 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Flaccus consul en 152 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Flaccus consul en 131 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Flaccus consul en 100 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Flaccus consul suffect en 86 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Flaccus préteur en 63 av. J.-C.